Меглинский — фамилия; имеет женскую форму .
 Меглинский, Игорь Владиславович (род. 1968) — российский, английский и новозеландский физик, педагог, профессор Университета Отаго.
 Меглинский, Никита Игоревич (род. 1995) — российский футболист, полузащитник финского клуба ОПС.

